Ana María Luisa de Médici (Florencia, 11 de agosto de 1667-ibidem, 18 de febrero de 1743) fue la última representante de la familia de los Médici.

Biografía 
Hija del gran duque de Toscana, Cosme III de Médici, y de la princesa Margarita Luisa de Orleans. En 1691, se casó con Juan Guillermo del Palatinado, príncipe elector del Palatinado. El matrimonio fue estéril. Muerto su marido en 1716, Ana María Luisa volvió a Florencia, donde estaba ya cerca la extinción de la familia Médici. Habían sido, de hecho, también estériles los matrimonios de sus hermanos, Fernando y Juan Gastón, y también la tragicómica tentativa de Cosme III de hacer abandonar el capelo cardenalicio a su hermano menor, Francisco María, para que se casase con la princesa Eleonora Gonzaga con la esperanza de conseguir un heredero.

Cosme III, ya resignado a la extinción de su casa, intentó prolongar el gobierno disponiendo que a su muerte el trono pasase a Ana María Luisa, pero la propuesta fue bloqueada por las potencias europeas que consideraban al Gran Ducado de Toscana como una preciosa pieza en el juego de mercadeo de tronos. Después de varias guerras y tratados, se decidió que el trono toscano pasase a Francisco Esteban de Lorena.

A la muerte de su hermano Juan Gastón en 1737, el representante lorenés, el Príncipe de Craon, ofreció a Ana María Luisa la regencia del Gran Ducado en nombre de Francisco Esteban, nuevo soberano, pero la princesa declinó la oferta, aunque permaneció viviendo en el Palacio Pitti dedicándose a su pasión por el arte y las antigüedades.

Fue justo esta pasión la que la llevó a realizar el gesto por el cual es recordada y que constituyó la verdadera fortuna de Florencia: en 1737, Ana María Luisa estipuló con la nueva dinastía reinante el llamado "Patto di Famiglia", que estipulaba que los Lorena no podían transportar o "levare fuori della Capitale e dello Stato del GranDucato ... Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose... della successione del Serenissimo GranDuca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri". Con este pacto Ana María Luisa permitió que Florencia no perdiese ninguna obra de arte y que no sufriese la suerte de Urbino, que a la extinción de la Casa de los Della Rovere fue literalmente vaciada de sus tesoros artísticos.

Antepasados

Enlaces externos 

 Una biografía
 La princesa sabia
 La herencia de Ana María Luisa de Médici

Bibliografía 
 Alessandro Cont, La Chiesa dei principi. Le relazioni tra Reichskirche, dinastie sovrane tedesche e stati italiani (1688-1763), prefación de Elisabeth Garms-Cornides, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2018, pp. 103-138, https://www.academia.edu/38170694/La_Chiesa_dei_principi._Le_relazioni_tra_Reichskirche_dinastie_sovrane_tedesche_e_stati_italiani_1688-1763_prefazione_di_Elisabeth_Garms-Cornides_Trento_Provincia_autonoma_di_Trento_2018

Princesas de Toscana del siglo XVII (casa de Médici)
Nobles italianas del siglo XVIII
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Princesas de Toscana
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Florencia
Consortes de la casa de Médici
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach